Чемпионат Исландии по футболу 1941 стал 30-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул в 10-й раз завоевал «Рейкьявик».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1941 год в Исландии
Футбол в Европе в 1941 году